Malberg peut faire référence à :

Toponyme 

 Malberg, commune de l'arrondissement d'Altenkirchen (Westerwald), Rhénanie-Palatinat, Allemagne ;
 Malberg, commune de l'arrondissement d'Eifel-Bitburg-Prüm, Rhénanie-Palatinat, Allemagne ;
 Malberg, un quartier de la municipalité de Maastricht.

Institution 
 Le malberg était l'assemblée des Francs pour rendre la justice (voir aussi malberg sur le Wiktionary).

Patronyme 

 Henri Malberg (1930-2017), homme politique français.
 
 Caroline Carré de Malberg (1829-1891), fondatrice de la congrégation des Salésiennes missionnaires de Marie Immaculée [SMMI] ;
 Raymond Carré de Malberg (1861-1935), juriste ;
 Stanislas Carré de Malberg (1969-), acteur, scénariste et réalisateur français.

Lien externe